Мейер, Альфред ():
 Мейер, Альфред (1891—1945) — партийный и государственный деятель Третьего рейха, участник Ванзейской конференции.
 Мейер, Альфред Готхольд (1864—1904) — немецкий историк искусства.